Картидж () — ряд топонимов в англоязычных странах, названных в честь Карфагена.

Топоним США 
 Картидж — городок в Арканзасе.
  — город в Иллинойсе.
  — городок в Индиане.
  — город в Миссисипи.
  — город в Миссури.
  — городок в Мэне.
  — деревня в штате Нью-Йорк.
  — городок в Северной Каролине.
  — городок в Теннесси.
 Картидж — город в Техасе.
  — город в Южной Дакоте.
Составные топонимы
  — городок в Теннесси.
  — деревня в штате Нью-Йорк.

См. также 
 Карфаген
 Картахена
 Картаго